USS Kentucky je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Kentucky (BB-6) 
 USS Kentucky (SSBN-737)

Kentucky